Balachnja bezeichnet folgende Flüsse in Russland:

 Große Balachnja, Nebenfluss der Chatanga
 Kleine Balachnja, Nebenfluss der Chatanga

Siehe auch:

 Balachna